Мария Гладковская () —  польская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Мария Гладковская родилась 16 сентября 1957 года в Зелёна-Гуре. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе им. Александра Зельверовича в Варшаве, которую окончила в 1982 году. Актриса театров в Лодзи и Варшаве. Выступает в спектаклях польского «театра телевидения» с 1982 г.

Избранная фильмография 
  — Польские пути / Polskie drogi (только в 8-й серии)
  — Аварийный выход / Wyjście awaryjne
  — Кондор / Dogkeselyu (Венгрия)
  — Дезертиры / C.K. Dezerterzy
  — Магнат / Magnat
  — Декалог 1 / Dekalog 1
  — Вадон / Vadon (Венгрия)
  — Узник Европы / Jeniec Europy
  — Пограничье в огне / Pogranicze w ogniu (в 18-й и 19-й серии)
  — Скандал из-за Баси / Awantura o Basię
  — Шопен. Желание любви / Chopin. Pragnienie miłości
  — Король Артур / King Arthur (США)
  — Несколько человек, мало времени / Parę osób, mały czas
  — Тестостерон / Testosteron
  — Быть как Казимеж Дейна / Być jak Kazimierz Deyna

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Актриса на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl
Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши